Aliança dels Ultramars (del seu nom en francès Alliance pour l'Outre-Mer), llista electoral a les Eleccions al Parlament Europeu de 2014 per França
 Age of Mythology, videojoc d'estratègia en temps real en base mitològica desenvolupat per Ensemble Studios